Brunhild bezeichnet:
 Brunhild (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Brünhild, auch Brynhild oder Brunhild, eine Heldin aus der Nibelungensage
 (123) Brunhild, einen Asteroiden 

Brunhild ist der Titel mehrerer literarischer Werke:
 Brunhild (Wachter), Drama von Ferdinand Wachter (1821)
 Königin Brunhild, historisches Trauerspiel von Rudolf Otto Consentius (1842)
 Brunhild (Geibel), Drama von Emanuel Geibel (1857)
 Brunhild (Waldmüller), Drama von Robert Waldmüller (1863)
 Brunhild (Scherr), Drama von Johannes Scherr (1870)
 Brunhild (Dubois), Drama von Eduard Dubois (1873)
 Brunhilde (Wildenbruch), Novelle von Ernst von Wildenbruch (1882)
 Brunhild (Ernst), Drama von Paul Ernst (1909)
 Brunhild (Rogge), Drama von H. Rogge (1940)
 Brunhild (Colberg), Drama von E. Colberg (1942)

Siehe auch:
 Brunhilde